Владимир Ильич Бычек (21 октября 1952, Хабаровск, СССР — 13 декабря 2015) — советский и российский футболист и тренер, защитник. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Воспитанник хабаровской футбольной школы. В начале карьеры играл за «Строитель» в первой лиге первенства СССР по хоккею с мячом. Выступал за местный футбольный клуб СКА, был капитаном команды. По итогам сезона-76 вошёл в состав 22 лучших футболистов РСФСР. В сезоне 1977 года играл в московском ЦСКА. За игровую карьеру провел в общей сложности 506 матчей, забил 7 мячей; в составе СКА — 479 матчей, второй результат после Владимира Крымского. В конце карьеры был назначен главным тренером СКА, в 1993 в качестве играющего тренера провёл 15 матчей в первой лиге.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Капитан, защитник, тренер
 Все матчи за ЦСКА
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Хоккеисты с мячом СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Мастера спорта СССР